Роберт Лерой (; ,  — , ) — американский теннисист, двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904, финалист Открытого чемпионата США 1907.

Олимпийские игры 
На Играх 1904 в Сент-Луисе Лерой участвовал в обоих турнирах. В индивидуальном он дошёл до финала, но, проиграв в финале Билсу Райту, занял второе место и выиграл серебряную медаль. В парном разряде, играя вместе с Альфонсо Беллом, он снова дошёл до финала и получил ещё одну серебряную награду.

Прочие турниры 
Лерой был финалистом Открытого чемпионата США 1907. Он также выигрывал турнир в Цинциннати с 1907 по 1909 год.

Ссылки 
 Роберт Лерой на sports-reference.com 

Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Теннисисты США
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1904 года